szulák, Convolvulus növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „szulák”. 
 szulák, Convolvulus arvensis növényfaj; apró szulák, mezei szulák
Földrajz
 Szulak - folyó Dagesztánban.
 Szulak - város szerű település Dagesztánban a hasonló nevű folyó torkolatánál.